Русский Юрткуль — село в Старомайнском районе Ульяновской области России. Входит в состав Матвеевского сельского поселения.

География 
Село находится в северной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Старая Майна, административного центра района. Абсолютная высота — 111 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

Название 
Изначально село называлось Яркуль, состояло из сложения двух татарских слов — «Яр» (обрыв, круча) и «Куль» (озеро), что в сочетании значило «озеро с крутыми берегами».

Юрткуль — состоит из сложения двух татарских слов — «Юрта» (жилище, владение) и «Куль» (озеро), что означает — «жилище у озера», или «владение у озера».

История 
История села началась во второй половине XVII века. Селение основали мордовские поселенцы, и изначально оно называлось Яркуль, около деревни Яркуль была ещё деревня Долгое Озеро, названная по озеру с тем же названием — Долгое. 

В 1698-99 годах по указу Петра I инородцы этих двух деревень были выселены, а на их земли и усадьбы были водворены польские шляхтичи из 27 рядовых, получившие здесь по 60 четвертей (30 десятин) в каждом из трёх полей. Поселенцы же — 23 двора, получили землю здесь же, за шляхтой, на свободных местах, образовав Мордовские Юркули (Базарно-Мордовский Юрткуль и Подлесно-Мордовский Юрткуль), другие были переселены на речку Шию.

С поселением шляхты прежнее название селения Яркуль трансформировалось в Юрткуль. 

Вслед за польской шляхтой в этих местах приобретают земли русские помещики, переселяя сюда крепостных крестьян из других вотчин. Это привело к быстрому обрусению шляхтичей. 

С постройкой в 1776 году деревянной церкви с престолом во имя Архистратига Божия Михаила село Русский Юрткуль получило и другое название — Архангельское.

В 1861 году крестьяне приняли участие в Бездненском восстании. В этом же году село стало волостным центром Юрткульской волости.

В 1869 году, по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского, в селе на средства прихожан, построена каменная, тёплая трёхпрестольная церковь.  Главный престол — во имя Архистратига Божия Михаила, правый придел — в честь Преображения Господня, левый — во имя Казанской Божьей Матери.

В 1871 году в селе было открыто одноклассное земское училище.

В 1918 году в селе был создан сельский Совет.

в 1927 году была построена начальная школа.

В 1930 году был образован колхоз имени Степана Разина.

В 1935 году колхоз имени Степана Разина разделился на два: имени Степана Разина и колхоз «Память Кирова».

С Великой Отечественной войны не вернулись 121 селянин.

В 1950 году колхозы села были объединены в один под названием «Память Кирова».

Население 

 В селе к 1780 году было 104 души экономических крестьян;
 В 1795 году в селе Русский Юрткуль (Архангельское) — 973 жителя;
 В 1897 году в селе Русский Юрткуль 2124 жителя.  
 В 1930 году в Русских Юркулях было 495 хозяйств и 2243 жителя.
 На 1 января 1948 года в колхозах села состояло 192 двора с 769 едоками.
 В 1959 году в Русских Юрткулях 1047 жителей.
 В 1989 году в селе осталось 230 хозяйств и 535 жителей. 
 В 1999 году в селе — 240 хозяйств и 550 жителей.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 499 чел.

 Новиков Андрей Иванович — уроженец села, кавалер трёх орденов Славы, которому в Ст. Майне установлен памятник-обелиск.

Инфраструктура 
В селе есть: средняя школа, лесничество, отделение связи, библиотека, ассоциация "Озерная". В 3 км к северо-западу от села — древний курган (бронзовый век), в окрестностях села еще четыре болгарских селища.

Литература 

 Мордвинов Ю. Взгляд в прошлое. Из истории селений Старомайнского района: версии, события, размышления, воспоминания…. — Ульяновск: Караван, 2007. — С. 155—165.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 119.
 Русский Юрткуль // Ульяновская-Симбирская энциклопедия.

Примечания 

Населённые пункты Старомайнского района